Гарриг, Шарлотта (1850—1923) — жена чешского философа, политика и президента первой Чехословацкой республики Томаша Масарика

 Гарриг — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Гарриг — коммуна во Франции, департамент Эро